Renate bezeichnet:
 einen weiblichen Vornamen, siehe Renate (Name)
 eine Novelle von Theodor Storm, siehe Renate (Novelle)
 eine Stadt in der Lombardei, siehe Renate (Lombardei)
 einen Asteroiden, siehe (575) Renate
 ein Küstenmotorschiff, siehe Renate (Schiff, 1952)
 das 1931 gebaute Fahrgastschiff Renate, siehe Personenschiffsverkehr Josef Schweiger
 das Fahrgastschiff Renate (Schiff, 1974)
 das Fahrgastschiff Renate (Schiff, 1988)
 das Fahrgastschiff Renate II (Schiff, 1994)
 das Fahrgastschiff Renate (Schiff, 2018)
 ein Bergwerk, siehe Zeche Renate